Josef Scheiner ist der Name folgender Personen:

* Josef Scheiner (Theologe) (auch Joseph Scheiner; 1798–1867), böhmischer Theologe und Hochschullehrer
 Josef Scheiner (Politiker) (Josef Eugen Scheiner; 1861–1932), tschechischer Jurist, Politiker und Turnfunktionär